Komunita salesiánů je označení pro zaniklé nebo existující řeholní komunity salesiánů:

Česko
 Komunita salesiánů (Podmokly): byla řeholní komunita salesiánů při farní budově u kostela svatého Václava v osadě Rozbělesy (původní osada, jádro Podmokel), která je součástí města Děčín. Existovala v letech 1934–1935.
 Komunita salesiánů (Teplice): řeholní komunita salesiánů působí v Teplicích a v Rumburku. Sídlo této salesiánské komunity je na děkanství v Teplicích.
 Komunita salesiánů (Trmice): řeholní komunita salesiánů v Trmicích existovala v  letech 1948–1950 a v letech 1968–1974.

Rozcestníky - místopisné jméno